Lin Li kan syfta på bland andra:

 Lin Li (volleybollspelare), kinesisk volleybollspelare
 Lin Li (simmare), kinesisk simmare